Liste non exhaustive des films étrangers (hors francophones et anglosaxons) sortis en France en 2021 dans les salles de cinéma.

Films sortis en salles

Films sortis hors des salles 
De nombreux films sortent en VOD ou directement en DVD. Voici une liste non exhaustive des films étrangers sortis sur ces supports en 2021.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des films étrangers sortis en salles en 2020
 Liste des films étrangers sortis en salles en France en 2022
 Liste de films français sortis en 2021
 Films américains sortis en 2021

Liens externes 
 Voir : 
 sur allocine.fr
 sur senscritique.com (pour les films sortis sur un autre média)

Liste de films